Монтеагудо-де-лас-Викариас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 97,04 км². Население — 238 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории